Priocnemis japonica  — вид дорожных ос рода Priocnemis (подрод Umbripennis, Pompilidae).

Распространение 
Встречается на Дальнем Востоке. Россия: Приморский  край (в том числе, Лазовский заповедник, Уссурийский заповедник, Сихотэ-Алинский  заповедник, Кедровая Падь), Хабаровский  край (Большехехцирский  заповедник), Амурская область (Хинганский заповедник), Еврейская АО (заповедник Бастак), Южный Сахалин, Курильские острова (Кунашир, Шикотан), Магаданская область, Япония (Хоккайдо, Хонсю), Республика Корея.

Описание 
Длина тела самцов 8,5—12,0 мм, самок — 10,0—17,0 мм. Основная окраска тела чёрная (кроме буровато-красных первых двух сегментов брюшка). Лёт отмечен в мае, июне и июле. Предположительно, как и другие виды своего рода охотятся на пауков. Вид был впервые описан в 1930 году советским гименоптерологом В. В. Гуссаковским (Зоологический музей МГУ, Москва) и назван по имени первого места нахождения.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Priocnemis
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1930 году
Эндемики Дальнего Востока